Друзин — фамилия.

 Известные носители 
 Друзин, Алексей Александрович (род. 1987) — российский футболист.
 Друзин, Валерий Павлович (1903—1980) — русский советский литературовед, критик и педагог, редактор.
 Друзин, Владимир Михайлович (1927—1966) — советский скульптор и педагог.